Ла-Саль-лез-Альп () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південний схід від Парижа, 210 км на північний схід від Марселя, 60 км на північний схід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 452 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 959,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Саль-лез-Альп на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Саль-лез-Альп на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи